Šamši-Adad nebo Šamší-Adad může být:

 Šamši-Adad I. – v letech 1813–1791 př. n. l. první vládce staroasyrské říše
 Šamši-Adad II. – v letech 1585–1580 př. n. l. vládce staroasyrské říše
 Šamši-Adad III. – v letech 1545–1529 př. n. l. vládce staroasyrské říše
 Šamší-Adad IV. – v letech 1054–1050 př. n. l. vládce středoasyrské říše
 Šamši-Adad V. – v letech 823–811 př. n. l. vládce novoasyrské říše